Louis II Loppin est le 60ème abbé général de Cîteaux en 1670.

Biographie 
Louis Loppin, de Seurre (selon d'autres de Bellegarde) en Bourgogne, docteur en droit canonique, fut d'abord aumônier, puis procureur et cellérier de l'abbaye de Cîteaux sous Richelieu (abbé de Cîteaux entre 1635 et 1642) et plus tard prieur titulaire à Monchy-Humières près de Compiègne. A ce titre il est élu abbé le 29 mars 1670 avec 59 voix sur 73, âgé de 62 ans.

Se rendant à Paris pour obtenir la confirmation royale, il tombe malade au retour et meurt à Vertus en Champagne le 6 mai 1670, 38 jours après son élection. Il fut inhumé au monastère cistercien d'Argensoles dans le diocèse de Soissons.

Notes et références

Liens externes 
 http://www.zisterzienserlexikon.de/wiki/Loppin,_Louis